Atomic Energy Act (englisch für „Atomenergiegesetz“) ist der Kurztitel für Gesetze in der Gesetzgebung verschiedener Staaten:

In den Vereinigten Staaten:
 Atomic Energy Act von 1946 (Vereinigte Staaten) (auch McMahon Act)
 Atomic Energy Act von 1954

Im Vereinigten Königreich:
 Atomic Energy Act von 1946 (Vereinigtes Königreich)
 Atomic Energy (Miscellaneous Provisions) Act von 1981
 Atomic Energy Act von 1989

In Indien:
 Atomic Energy Act von 1948
 Atomic Energy Act von 1962

In Australien:
 Atomic Energy Act von 1953

Siehe auch:
 Atomgesetz (Begriffsklärung)